Цейхгауз, может означать:
 Цейхгауз — здание или помещение, военный склад или кладовая для провианта, фуража, обмундирования, оружия или амуниции, различных формирований вооружённых сил.
 Цейхгауз — здание в Берлине, было построено на бульваре Унтер-ден-Линден.
 «Цейхгауз» — российский военно-исторический журнал.